Невил Маскелайн (): Маскелайн, Невил (1732—1811) — британский астроном
 Маскелайн, Невил (1863—1924) — британский иллюзионист и изобретатель, некоторыми историками науки характеризуется как «первый в истории хакер»